Плотавский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Плотавский сельсовет — в Алейском районе Алтайского края.
 Плотавский сельсовет — в Баевском районе Алтайского края.
 Плотавский сельсовет — в Октябрьском районе Курской области.